All American Made — второй студийный альбом американской кантри-певицы Марго Прайс , вышедший 20 октября 2017 года на лейбле Third Man Records. Продюсерами были Matt Ross-Spang и Alex Munoz.

Об альбоме 
В ноябре 2017 альбом дебютировал на позиции № 89 в американском хит-параде Billboard 200. Альбом достиг первого места в британском кантри-чарте Official Country Artists Chart в его третью неделю релиза в Великобритании

Певица сказала в интервью, что в работе над альбомом испытала влияние музыки Тома Петти. Она посвятила альбом его памяти после его кончины в октябре 2017 года.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, AllMusic, NME, Rolling Stone, The Guardian, Pitchfork.

Итоговые списки

Список композиций

Награды и номинации

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы США
Альбомы Third Man Records